Rousselin est un nom de famille français, présent surtout en Seine-Maritime (Normandie). Il est notamment porté par : 

 Joseph-Auguste Rousselin (1848–1916), peintre et collectionneur d'art français ; 
 Pierre-Marcel Rousselin (1788–1863), homme politique français. 

Nom composé : 
 Alexandre-Charles Rousselin Corbeau de Saint-Albin (1773–1847), homme politique et journaliste français ; 
 Hortensius Rousselin de Corbeau de Saint-Albin (1805–1878) homme politique français.

Liens externes 
 

Patronyme normand